СНЕКМА () е акроним на френски производител на двигатели.

SNECMA е водещ производител на двигатели за самолети и ракети. Има съвместни разработки с водещи световни фирми като „General Electric“ и „CFM International“. Заедно с „Rolls-Royce“ има участие в производството на легендарния пътнически самолет Конкорд.

Френски компании
Машиностроителни компании
Ил дьо Франс
Основани във Франция през 1945 година